Sieferhof bezeichnet:

 Sieferhof (Leichlingen), Hofschaft in Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sieferhof (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sieferhof (Ruppichteroth), ein Teil des heutigen Bröleck, Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen